TN je lahko:
 mednarodna avtomobilska oznaka za Tunizijo.
 Tennessee

Glej tudi 

Kratice